Gyrodactyloides är ett släkte av plattmaskar. Gyrodactyloides ingår i familjen Gyrodactylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Gyrodactyloides